Аројо де ла Круз има више значења:

 Аројо де ла Круз (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо де ла Круз, Падре Куко (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику